Gulariya – città dell'India
Gulariya – città del Nepal